Situla – tipo di vaso
Situla – altro tipo di vaso
Situla – stella